Marewski ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Marewski (* 1964), deutscher Schauspieler
 Nina Maria Marewski (* 1966), deutsche Schriftstellerin